Мескиталиљо има више значења:

 Мескиталиљо, Салитрерас (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мескиталиљо (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику